Ригби:

Фамилия 
 Ригби, Джеральд — фигурист из Великобритании.
 Ригби, Джон (1933 —2014) — английский математик.
 Ригби, Кэтлин  (род. 1952) — американская гимнастка и актриса. 
 Ригби, Эдуард (Edward Rigby; 1747—1821), английский врач.
 Ригби, Элизабет (более известна под фамилией Истлейк; 1809—1893) — английская писательница.
 Ригби, Эмма (род. 1989) — английская актриса.

Другое 
 «Элинор Ригби» (2004) — роман Дугласа Коупленда.
 «Eleanor Rigby» — песня английской рок-группы «The Beatles».
 John Rigby & Company (Джон Ригби & К°) — одна из старейших компаний Великобритании по производству огнестрельного оружия.
 Убийство Ли Ригби
 «Берт Ригби, ты — дурак»
 Ригби — персонаж «Обычного мультика».

См. также 
 Регби
 Рагби